Березня́к — берёзовый лес, роща.

Персоналии 
 Березняк, Александр Яковлевич (1912—1974) — советский конструктор самолётов и ракет.
 Березняк, Евгений Степанович (1914—2013) — разведчик Великой Отечественной войны, Герой Украины, один из спасителей Кракова.
 Березняк, Николай Иванович (1922—1991) — генерал-лейтенант, начальник Военной инженерной академии им. А.Ф. Можайского (1973—1977). 
 Березняк, Савватий Иванович (1884—1921) — педагог, экономист, украинский общественный и политический деятель.

Населённые пункты

Россия 
 Березняк — посёлок в Хомутовском районе Курской области.
 Березняк — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Березняк — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Березняк — посёлок в Теньгушевском районе Мордовии.
 Березняк — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Березняк — посёлок в Тамалинском районе Пензенской области.
 Березняк — село в Кукморском районе Татарстана.
 Березняк — деревня в Куркинском районе Тульской области.

Украина 
 Березняк — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.

Другое 
 Березняк — река в Ярославской области, приток Волги.
 «Березняк» — фильм польского режиссёра Анджея Вайды по повести Ярослава Ивашкевича.

См. также 
 Березняки